Quadrophenia (rockopera), album van The Who
Quadrophenia (film), een film gebaseerd op de rockopera

Zie ook
Quadrophonia